Да-Хинган-Лин  — округ в провинции Хэйлунцзян (Китай).
 Хинган  — аймак во Внутренней Монголии (Китай).
 Хинган — река в России.
 Хинган (Хинганский хребет) — общее название нескольких горных хребтов в России и Китае:
 Большой Хинган
 Малый Хинган
 Внешний Хинган (Становой хребет)
 Хинган — бывшая китайская провинция.

См. также 
 Через Гоби и Хинган — кинофильм.